Подаврело (, ) — населенный пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Подаврело проживало 49 человек.

Население 
В населении деревни преобладают мусульмане (боснийцы), также проживают сербы.

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 сербы — 5 человек (10,20 %)
 хорваты — 0 человек (0,00 %)
 мусульмане — 44 человека (89,80 %) 
 югославы — 0 человек (0,00 %)
 другие и неизвестно — 0 человек (0,00 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской